Winsen (Aller), een plaats in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Winsen (Holstein), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Winsen (Luhe), een plaats in de Duitse deelstaat Nedersaksen

Personen
Bart van Winsen, een Nederlandse politicus
Herman van Winsen, een Nederlandse schrijver

Zie ook
Winssen, een dorp in de gemeente Beuningen, Gelderland